Mnais är ett släkte av trollsländor. Mnais ingår i familjen jungfrusländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jungfrusländor
Mnais